Hainau – gmina Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Hainau – była nazwa miejscowości Wysokie w Rosji